Альмостер () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 5,95 км². Население — 1 384 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 
 
 

Муниципалитеты Таррагоны